Onze bâtiments Marine royale puis de la Marine nationale française ont porté le nom Foudroyant:
 Foudroyant (1668), un vaisseau de ligne de 70 canons
 Foudroyant (1691), un vaisseau de ligne de 82 canons
 Foudroyant, renommé Soleil-Royal en 1693
 Foudroyant (1693), un vaisseau de ligne de 104 canons
 Foudroyant (1724), un vaisseau de ligne de 110 canons
 Foudroyant (1751), un vaisseau de ligne de 80 canons
 Foudroyant (1799), un vaisseau de ligne de 80 canons
 Foudroyant (1885), un cuirassé à batterie centrale et barbette de la classe Redoutable
 Le Foudroyant (1929), un destroyer de la 
 Fleuret, un destroyer de  classe Hardi renommé plus tard Foudroyant
 Foudroyant (S610), un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) de la classe Le Redoutable.

Deux vaisseaux de la Royal Navy ont également porté ce nom :
 Le , en hommage au Foudroyant capturé lors de la bataille de Carthagène en 1758
 HMS Implacable, il s'agit à l'origine du vaisseau français Duguay-Trouin, renommé Foudroyant avant d'être détruit.

Nom de bateau de la Marine française